Henk Vogels ist der Name folgender Personen:

* Henk Vogels senior (Hendrikus A. M. Vogels, Sr.; 1942–2019), australischer Radrennfahrer 
 Henk Vogels (Bogenschütze) (Henderikus Arnoldus Martinus Vogels; * 1964), niederländischer Bogenschütze 
 Henk Vogels junior (Hendricus Vogels, Jr.; * 1973), australischer Radrennfahrer